Михаил Могила (, ; умер 1608) — господарь Молдавского княжества с  по октябрь и с ноября по декабрь 1607 годы.

История 
Сын Симеона Могилы и Маргариты (Мелании Золкиевской, ), брат Гавриила Могилы и Моисе Могилы.

Взошёл на престол после смерти отца. Смещён золовкой и соперницей Маргариты Елизаветой, которая возвела на престол своего сына Константина Могилу.

Михаил бежал в Мунтению к Щербану, где в скором времени скончался.

Похоронен в монастыре Дялу (Mănăstirea Dealu) в январе 1608 года.

Литература

Ссылки 
 Lista domnitorilor Moldovei (1247—1859)

Правители Молдавского княжества
Свергнутые монархи